A Alelobiose, diferentemente da ecobiose, é o termo utilizado para a definição das relações dos seres vivos uns com os outros. A alelobiose ainda se subdivide em duas: cenobiose, onde estuda-se a relação entre seres de mesma espécie, e aloiobiose, em que estuda-se a relação entre seres de espécies diferentes.

Referências 

Alelobiose